EU Business School es una escuela de negocios privada con campus en Ginebra y Montreux (Suiza), Barcelona (España) y Múnich, (Alemania). Es miembro de  desde el año 2022.

Historia
EU Business School fue fundada en 1973. Su consejo de administración es actualmente presidido por Carl Craen. El expresidente Dirk Craen fue nombrado presidente honorario en enero de 2022, año en el que EU Business School se unió al grupo de .

Programas académicos

EU Business School ofrece programas de educación empresarial impartidos en inglés. Su oferta de programas incluye licenciaturas, masters, MBA y doctorados en Administración de Empresas (BBA, MBA y DBA). También ofrece programas de fundación y un  ejecutivo.

La institución también ofrece una selección de programas de licenciatura, maestría y MBA en negocios, así como sus programas BBA básicos y ejecutivos a través de programas y campus en línea.

Se proponen programas de pregrado y posgrado en diversas disciplinas empresariales, como Comunicación y Relaciones Públicas, Gestión de Ocio y Turismo, Relaciones Internacionales, Gestión Deportiva, Negocios Digitales, Diseño e Innovación, Finanzas Empresariales o Blockchain.

EU Business School tiene programas de grado adicionales en España, Suiza, Alemania, Reino Unido, Rusia, Kazajistán, Taiwán, China, EE. UU., Malasia y Tailandia.

La escuela de negocios también propone un programa de certificado profesional en Responsabilidad Social Empresarial junto con la Organización Internacional del Trabajo.

El alumnado pueden unirse a programas conjuntos con las siguientes universidades estatales acreditadas: Universidad Pace en Nueva York, la Universidad de California en Riverside, Fisher College en Boston, o el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que otorgan a los estudiantes dos títulos de licenciatura distintos.

Acreditaciones y certificados

Títulos de grado
 En todos sus campus, EU Business School ofrece títulos universitarios acreditados por el estado, otorgados a través de asociaciones académicas de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), la Universidad de Derby y la Universidad Metropolitana de Londres (Reino Unido), así como Dublin Business School (Irlanda). Estos títulos están aprobados por el gobierno alemán con una calificación H+ en Anabin.
Todos los programas están acreditados profesionalmente por la Asamblea Internacional para la Educación Empresarial Universitaria (; IACBE).
 Todos los programas están acreditados por el Consejo de Acreditación de Escuelas y Programas de Negocios (; ACBSP).

Certificaciones institucionales
 Acreditación de calidad internacional (en inglés: International Quality Accreditation; IQA) de la Asociación de Desarrollo de Gestión de Europa Central y Oriental (; CEEMAN).
 Certificación , el Sello de Calidad Suizo para Instituciones de Educación Superior (en alemán: Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen).
 Miembro de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).
 EU Business School es firmante de los Principios para la Educación en Gestión Responsable (en inglés: Principles for Responsible Management Education; PRME).
 EU Business School está aprobada para los beneficios del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos y acepta la ley G.I. Bill.

Afiliaciones educativas

 Suiza — , la Asociación de Escuelas Privadas de Ginebra, la Asociación de Escuelas Privadas Suizas de la Región del Lago de Ginebra, patrocinador de la Cámara de Comercio de Ginebra (desde 2013), el Registro de Escuelas Privadas de Suiza (SPSR), la AVDEP (Association Vaudoise de Ecoles Privées), la Asociación Suiza de Instituciones Privadas de Educación Superior (ASIPES/SAPIHE), y Global Education in Switzerland (GES).
 Internacional — The Academy of Business in Society (ABIS), el  (ECBE), la , la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, la  (SAM), el Educational Collaborative for International Schools (ECIS), la Asociación Mediterránea de Escuelas Internacionales (MAIS), la International Association for College Admission Counseling (IACAC), la Peter Drucker Society Europe, la Russian Association of Business Education (RABE), la Asociación  (IAUP), y Barcelona Global.

Rankings

Quacquarelli Symonds

 2022: El MBA de la EU Business School se encuentra entre los 140 mejores programas del mundo y el número 43 en Europa. Alcanza el puesto número 1 a nivel mundial en diversidad de clases y profesores y obtiene un 99% en emprendimiento.
 2021: QS Stars otorga a la EU Business School una calificación de cuatro estrellas para la educación empresarial en general. El título de MBA a distancia y en línea ocupa el puesto 20 en el mundo. El MBA ocupa el puesto número 42 en Europa y entre los 150 mejores del mundo, y los programas de MBA en emprendimiento y marketing están clasificados entre los 100 mejores programas del mundo para especializaciones profesionales.
 2020: El título de MBA a distancia y en línea ocupa el puesto 11 en todo el mundo y logra el puesto número 1 en experiencia de clase. QS clasifica al programa de MBA en línea de la EU Business School como el número 15 a nivel mundial.
 2019: El programa de MBA en el top 150 a nivel mundial y número 44 en Europa.
 2018: El MBA en línea de la EU Business School se encuentra entre los 20 mejores a nivel mundial de su ranking de MBA tanto a distancia como en línea, logrando 100/100 en diversidad de estudiantes, 96/100 en experiencia de clase y 91/100 en calidad de estudiantes.
 2017: El título de MBA, tanto a distancia como en línea, ocupa el puesto 14 en el mundo (puntuación de 96/100) en el QS Distance Online MBA Rankings.
 2015: Los programas MBA europeos en España clasificados como número 2 de 46 en mejor retorno de la inversión (ROI). La subida salarial media tras realizar un máster en EU Business School España es del 138%. Es la segunda tarifa más baja del programa con un período de recuperación promedio de 23 meses.
 2013–14: Ocupó el tercer lugar en Suiza, detrás del International Institute for Management Development y la Universidad de San Galo en el informe QS Global 200 Business Schools. La calificación proporciona una descripción general de las escuelas de negocios seleccionadas por más de 2,000 empleadores que reclutan activamente graduados de MBA.
 2013–14: Los campus de España, Suiza y Alemania ocuparon el puesto 33 en el informe QS Global 200 Business School Report.
 2013: Ocupó el octavo lugar en la lista QS Top MBA list of Women at Global 200 Business Schools.
 2011: Los campus de España, Suiza y Alemania ocuparon el puesto 39 en el QS Global 200 Business School Report.
 2010: El campus en España de EU Business School se sitúa en el puesto 52 de 67 en el ranking Quacquarelli Symonds (QS) de escuelas de negocios europeas.

CEO Magazine
 2020: El MBA en línea de la EU Business School ocupa el puesto número 1 en el mundo, con su MBA en el campus clasificado de primer nivel.
 2017: El MBA en línea ocupó el puesto número 1 y el MBA ejecutivo ocupó el puesto número 3 en las clasificaciones globales en línea. El programa MBA fue elegido de primer nivel de los rankings europeos.
 2016: El MBA en línea ocupó el puesto número 1 en las clasificaciones globales en línea. Los programas MBA y EMBA fueron elegidos como programas europeos de primer nivel.
 2015: El programa de MBA en primer puesto conjunto en el ranking Global Top 20. El programa de MBA en línea ocupó el puesto número 1 en las clasificaciones globales en línea. El programa de MBA en el campus formó parte de las clasificaciones europeas de MBA de primer nivel. Executive MBA ocupa el primer nivel en la lista global.
 2013: El programa europeo de MBA elegido nivel superior y programa Global EMBA de segundo nivel por el International Graduate Forum.

Otras listas
 2022: AméricaEconomía ubica al MBA de la EU Business School en el puesto 20 de su Ranking Global 2022.
 2021: Segundo mejor MBA de España según la lista Forbes.
 2011: La revista  eligió a EU Business School como la sexta mejor escuela de negocios del mundo para estudiantes mujeres.

Relaciones industriales

Alumnado
En 2017, la EU Business School contaba con 26,000 alumnos egresados en más de 120 países de todo el mundo. En sus 46 años de existencia, EU Business School ha otorgado 24 doctorados honorarios. Entre los recipientes de dicho título, se encuentran , Abel Gezevich Aganbegyan, Aleksandr Vinokúrov y Steve Guerdat, entre otros. El director ejecutivo de Doha Bank, el Dr., recibió un doctorado en gobernanza global, al igual que el expresidente de Suiza, Adolf Ogi.

Conferencias y eventos
 2018–2022: Sede de la serie de conferencias Learning from Leaders, con oradores como , , Guy Verhofstadt, ,  y .
 2017: Sede de una conferencia con Peter Brabeck-Letmathe, presidente y ex-CEO de Nestlé, sobre el futuro de la alimentación en CosmoCaixa Barcelona.
 2016: Colaboración con iSport Forum 2016, el foro internacional de inversión de la industria del deporte.
 2015: Sede del evento Kick-Off Romandie del Foro Económico Suizo.
 2014: Organización del evento TEDx edición Barcelona.
 2013–14: Otorga a Green Cross International un Premio a la Sostenibilidad, y premios de responsabilidad social corporativa a la Fundación Make-A-Wish y al Fútbol Club Barcelona.
 2012–17: Parte de los Atypical Partners (en español: «socios atípicos») del Festival de Jazz de Montreux.

Referencias

Enlaces externos

 Sitio web oficial 
 Learning From Leaders , serie de conferencias

Instituciones educativas establecidas en 1973
Escuelas de negocios de Suiza
Escuelas de negocios de España
Escuelas de negocios de Alemania